Кислый Ключ — название населённых пунктов в России:
 Кислый Ключ — село в Магдагачинском районе Амурской области.
 Кислый Ключ — посёлок при станции в Могочинском районе Забайкальского края.

См. также 
 Кислый